Radomir – nome proprio maschile slavo.
Radomir – comune bulgaro
Gabriele Romano, detto il Radomir – zar dei Bulgari
Pico Radomir – montagna più alta della Belasica